De Mellisugini (bijkolibries) is een van de drie geslachtengroepen in de onderfamilie Trochilinae, die weer onderdeel is van de kolibriefamilie (Trochilidae). Deze geslachtengroep bestaat uit 17 geslachten:
 Geslacht Archilochus (2 soorten: zwartkinkolibrie en robijnkeelkolibrie)
 Geslacht Calliphlox (1 soort: amethistboself)
 Geslacht Calothorax (2 soorten: luciferkolibrie en prachtkolibrie)
 Geslacht Calypte (2 soorten: Anna's kolibrie en Costa's kolibrie)
 Geslacht Chaetocercus (5 soorten boselfen)
 Geslacht Doricha (2 soorten schaarstaartkolibries)
 Geslacht Eulidia (1 soort: Chileense boself)
 Geslacht Mellisuga (2 soorten: bijkolibrie en dwergkolibrie)
 Geslacht Microstilbon (1 soort: fijnstaartboself)
 Geslacht Myrmia (1 soort: kortstaartboself)
 Geslacht Myrtis (1 soort: purperkraagkolibrie)
 Geslacht Nesophlox (2 soorten boselfen)
 Geslacht Philodice (2 soorten boselfen)
 Geslacht Rhodopis (1 soort: atacamakolibrie)
 Geslacht Selasphorus (9 soorten kolibries (met namen zonder gemeenschappelijk kenmerk))
 Geslacht Thaumastura (1 soort: Peruaanse schaarstaartkolibrie)
 Geslacht Tilmatura (1 soort: Duponts kolibrie)

Fylogenie 
Onderstaand cladogram geeft de verschillende relaties tussen de Mellisugini en de andere onderfamilies en geslachtengroepen weer.

Kolibries